Сан Хосе дел Арболито има више значења:

 Сан Хосе дел Арболито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе дел Арболито (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику